Eballistra är ett släkte av svampar. Eballistra ingår i familjen Eballistraceae, ordningen Georgefischeriales, klassen Exobasidiomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Eballistra